

Persone 
 Agostino De Nardi (1939) – calciatore italiano di ruolo attaccante
 Leandro De Nardi (1948-2000) – arciere italiano
 Samuela De Nardi (1984) – pilota motociclistica italiana

Altro 
 De Nardi, squadra ciclistica maschile italiana, divenuta poi "Domina Vacanze" (2003) e successivamente inglobata nel Team Milram (2005)
 Museo diocesano di scienze naturali Antonio De Nardi, museo di Vittorio Veneto (TV)

Pagine correlate 
De Nardis
Nardi